Mainscreen je slangové označení používané patchery Siemensů pro označení pohotovostního displeje. Výraz pochází z anglických slov main (hlavní) a screen (zobrazit, displej). Mainscreen se dá za pomoci různých programů, témat, patchů a elfů upravovat, doplňovat a měnit. Liší se to značka od značky:

 všechny mobily – témata
 mobily s OS – speciální programy
 Sony Ericssony a Siemensy – patche a elfy

Obsah mainscreenu a možnosti jeho modifikace

Jak je vidět z předchozího obrázku (screnshot 1, 3, 6 a 8), tak se mainscreen skládá z/může skládat z:

 obrázku pozadí (tapeta)
 času a data
 názvu/loga operátora/alternativního textu
 ikonek baterie, síly signálu, budíku…
 ikonových lišt
 doplňujících textů
 popisků softwarových kláves

S tím vším se dá pracovat v rámci tuningu. Na obrázku je vidět tuning ve stylu Windows Vista s upraveným mainscreenem. Z mainscreenu byly odstraněny popisky funkčních klávesy, změněny standardní ikonky, dodán indikátor teploty baterie, rozšířen ikonbar, dodána lišta s ikony (FastRun), posunut a modifikován text s názvem operátora a čas a datum…

Elfy